Lukuledi ist eine Stadt des Distriktes Masasi in der Region Mtwara in Tansania. Sie ist Hauptort im gleichnamigen Ward.

Geografie 
Lukuledi hat 28.671 Einwohner, davon sind 51,6 Prozent Männer (2002). Lukuledi liegt auf etwa 330 m ü. NN am Südufer des gleichnamigen Flusses.

Klima
Das Klima in Lukuledi ist ein lokales Steppenklima, BSh nach der effektiven Klimaklassifikation. Die durchschnittlicher Jahrestemperatur liegt bei 25, 2 Grad Celsius, die geringen Niederschläge fallen in den Monaten Dezember bis April.

Geschichte 
Am 2. Februar 1895 wurde in Lukuledi eine Missionsstation des Benediktinerordens eröffnet. Bereits 1898 musste die Mission wegen Wassermangels wieder aufgegeben und nach Nyangao verlegt werden. Die Mission wurde in ihrer Geschichte mehrfach zerstört (etwa beim Maji-Maji-Aufstand) und wiedererbaut, existiert heute jedoch noch.

Am 18. Oktober 1917 kam es im Zuge des Ersten Weltkriegs in Lukuledi zu einer Schlacht zwischen der deutschen Schutztruppe und einer britischen Einheit von der Goldküste, die mit einem Abzug der Briten endete.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Mtwara (Region)
Ort in Afrika